Marjan Marković, Servisch voetballer
Mihailo Marković, Servisch filosoof
Mirjana Marković, vrouw van de voormalige Servische president Slobodan Milošević